Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Constant Lestienne ha sconfitto Emilio Gómez con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

  Christopher O'Connell (secondo turno, ritirato)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Constant Lestienne (campione)

  Emilio Gómez (finale) 
  Altuğ Çelikbilek (semifinale) 
  Michael Mmoh (semifinale) 
  Wu Tung-lin (primo turno)

Qualificati 

  Gabriel Décamps (primo turno)
  Yuki Bhambri (secondo turno, ritirato)
  Marek Gengel (secondo turno)

  James McCabe (quarti di finale) 
  Alibek Kachmazov (secondo turno) 
  Daniel Cukierman (primo turno)

Wildcard 

  Alberto Barroso Campos (quarti di finale)
  Daniel Mérida (primo turno)

  Bernard Tomic (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Málaga Open 2022